Erg (eenheid)
 Erg (landvorm)